Яченка — река в России, протекает в Калужской области. Левый приток Оки.

География 

Река Яченка берёт начало в лесах у деревни Николаевка Малоярославецкого района. Течёт на юг по территории городского округа Калуга. Впадает в Оку на 1112 км от её устья. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна — 238 км². Рядом с устьем на реке имеется Яченское водохранилище. Притоки Яченки: Терепец, Каменка, Жерелка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Белёв до города Калуга, без рек Упа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100512110000021657
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002165
 Код бассейна — 09.01.01.005
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Малоярославецкого района